

Cinema
Pane (Bread), film muto statunitense del 1918 diretto da Ida May Park.
Il pane quotidiano (Bread), film muto statunitense del 1924 diretto da Victor Schertzinger.
Bread, film britannico del 1971 diretto da Stanley A. Long.
Bread, film britannico del 2011 diretto da Fahar Faizaan.

Letteratura 
 Una questione di pane per l'87º Distretto (Bread) – romanzo di Ed McBain del 1974

Musica
Bread, gruppo rock degli anni settanta.
Bread, album dei Bread del 1969.

Televisione
Bread, serie televisiva britannica in 74 episodi trasmessi dal 1986 al 1991.